Valentino se váže k těmto článkům:

 Valentino Fioravanti (1764-1837) – italský hudební skladatel
 Valentino Garavani (* 1932) – italský módní návrhář
 Valentino Mazzola (1919-1949) – italský fotbalista
 Valentino Rossi (* 1979) – italský motocyklový závodník
 Gregg Valentino (* 1960) – italsko-americký kulturista
 Rudolph Valentino (1895-1926) – italsko-americký herec z období němé éry
 Val Valentino (* 1956) – americký kouzelník

Související články 
 Valentýn